Brandaan van Clonfert (Sint-Brandaan)
 Brandaan van Birr
 Brandaan (uitgeverij)